ВВС Республики Вьетнам () — военно-воздушные силы Армии Республики Вьетнам. Просуществовали с 1955 по 1975.
Создание ВВС началось весной 1951 года, когда французские военные начали тренировать вьетнамских лётчиков. Распущены после падения Сайгона весной 1975 года. В 1974 году являлись шестыми по величине в мире.

Техника и вооружение
В апреле 1975 года после падения Южного Вьетнама около 1100 ЛА были включены в состав ВВС Вьетнамской народной армии. Примерно 175 до капитуляции перелетели в Таиланд.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 CanhThep website. Pictures, stories, Forum
 USS Midway photos from Operation frequent Wind and transport of ex-RVNAF aircraft from Thailand to Guam
 Arrival of ex-RVNAF aircraft in Guam and their subsequent disposal
 RVNAF veterans homepage
  The untold story of the last defenders of Saigon: AC-119K Tinh Long

Вооружённые силы Республики Вьетнам
Вьетнам